Хоп — многозначный термин.

 ХОП — хлорорганические пестициды.
 Хоп — транзитный участок в компьютерной сети.
 Хоп — город в округе Боннер, штат Айдахо, США.
 Хоп, Александр Джемс (1820—1887) — английский политик и прозаик.
 Хоп, Томас (1774—1831) — английский писатель и археолог.

См. также 
 
 Нью-Хоп

Примечания